Folding (ripiegamento in lingua inglese) può riferirsi a:

Chimica 
 Ripiegamento – processo con il quale una molecola assume la propria forma o conformazione
 Ripiegamento di proteine (protein folding) – processo di ripiegamento molecolare attraverso il quale le proteine ottengono la loro struttura tridimensionale

Informatica 
 Folding@home – progetto di calcolo distribuito
 Code folding – caratteristica di alcuni editor di testo e ambienti di sviluppo

Altro 
 Folding – lavorazione del legno